Le gol (en sa gol, en bichelamar nanggol) est une sorte de tour en bois utilisée en territoire saa au sud de l'île de Pentecôte au Vanuatu.

Présentation 
Chaque année lors de la saison des ignames, certains jeunes hommes s'élancent du haut de la tour, une simple liane attachée aux chevilles. Une fois le saut effectué, ils entrent ainsi dans l'âge adulte. La longueur de la liane est à peine plus courte que la hauteur de la tour, en sorte que le plongeur frôle le sol. Généralement, le sauteur plonge légèrement en avant, et suivant comment celui-ci s’y prend, peut toucher directement le sol ou seulement après le rebond et le rapprochement vers la tour. Lorsque la liane se rompt, l'accident peut être mortel.

En français, la cérémonie est parfois désignée sous le nom de « saut du gol ».  Elle attire chaque année beaucoup de touristes. Le saut du gol est à l’origine du saut à l'élastique .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Culture du Vanuatu

Liens externes 
 Naghol land dive, Vanuatu. - Reportage photographique de Michael Craig .
 Devenir un homme en Mélanésie - Documentaire de Jérôme Ségur
  Land Divers - National Geographic/YouTube,  .

Sport extrême
Culture vanuatuane